Пара  Жо-Вилфрид Тсонга /  Жюльен Беннето - победители турнира.

Сеянные 
Все сеянные пары начинают турнир со второго раунда.

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Второй раунд)
  Майк Брайан /  Боб Брайан (Четвертьфинал)
  Махеш Бхупати /  Марк Ноулз (Полуфинал)
  Максим Мирный /  Энди Рам (Второй раунд)

<li>  Уэсли Муди /  Дик Норман (Четвертьфинал)
<li>  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковски (Финал)
<li>  Бруно Соарес /  Кевин Ульетт  (Второй раунд)
<li>  Лукаш Кубот /  Оливер Марах (Четвертьфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

Shanghai ATP Masters 1000 2009